De Micheli – cognome italiano
 De Micheli (...-...) – calciatore italiano (di nome ignoto)
 Giulio De Micheli (1889-1940) – compositore, violinista e direttore d'orchestra italiano
 Maria Pierina De Micheli (1890-1945) – suora italiana
 Marianna De Micheli (1974) – attrice italiana
 Mario De Micheli (1914-2004) – scrittore e critico d'arte italiano
 Mario De Micheli (1907-1965) – calciatore italiano
 Nataniela De Micheli (1935-1969) – attrice teatrale e personaggio televisivo italiana
 Paola De Micheli (1973) – politica e imprenditrice italiana
 Roberto De Micheli – chitarrista italiano del gruppo Sinestesia
 Antonio De Micheli – docente, giornalista, scrittore, irredentista italiano

Pagine correlate
De Michele
De Michelis
Demichelis
Di Michele